Skala (Plural Skalen; italienisch scala ‚Leiter‘, ‚Treppe‘) steht für:

 Skala (Empirie), ein Maßsystem der Datenerhebung
 Skala (Bewertung), Zuordnungsvorschrift bei der Objektivierung einer abgestuften Bewertung
 Größenordnung, ungefährer Wertebereich
 Tonleiter, in der Musik
 Skale, Teil einer Anzeigeeinrichtung zum Ablesen eines Wertes
 Klinische Skalen, standardisierte Fragebogen

Skala, Skała oder Skála steht für:
 felsige Flusstäler in der Oberlausitz, siehe Oberlausitzer Skalen
 Panská skála, eine Basaltformation als Naturdenkmal in Tschechien
 Skála ÍF, färöischer Fußballclub
 Zastava Skala, jugoslawisch-serbisches Pkw-Modell

Bauten:
 in Griechenland der Hafen eines (ländlichen) Zentral- oder Hauptortes, siehe Chora (Zentralort)
 Teatro alla Scala, „Mailänder Skala“, ein Opernhaus in Mailand
 Burg Skála, eine Burg in Tschechien

Orte:
 Skala (Larnaka), ein Ortsteil von Hafen von Larnaka 
 Skala (Patmos), eine Stadt auf der Insel Patmos, Griechenland
 Skala (Lakonien), Kleinstadt in Lakonien, Griechenland
 Skala Oropou, Gemeinde in Attika, Griechenland
 Skala (Oblast Burgas), Dorf in der Gemeinde Sungurlare, Bulgarien
 Skała, Stadt in Kleinpolen
 Skála, Ort auf den Färöern
 Skála, Ortsteil von Boháňka, Tschechien
 Skála, Stadtteil von Chrast, Tschechien
 Skála (Věž), Ortsteil von Věž, Tschechien

Skala oder Skála ist der Familienname folgender Personen:
 Annfinnur í Skála (* 1941), färöischer Schriftsteller
 Eduard Skála (1842–1918), österreichischer Politiker und Unternehmer
 Jakub Skala (1851–1925), sorbisch-deutscher Domherr
 Emil Skála (1928–2005), tschechischer Germanist, Geograph und Pädagoge
 František Skála (* 1956), tschechischer Künstler
 Jan Skala (1889–1945), sorbisch-deutscher Schriftsteller
 Karl Skala (1924–2006), österreichischer Heimatdichter
 Klaramaria Skala (1921–2006), österreichische Schauspielerin
 Lilia Skala (1896–1994), österreichisch/US-amerikanische Schauspielerin
 Lothar Skala (1952–2008), deutscher Fußballspieler
 Othmar Skala (1895–1958), österreichischer Heimatforscher
 Wolfdietrich Skala, deutscher Professor der Geologie

Siehe auch:
 Scala
 Skalar